Серрехон ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Касерес в составе автономного сообщества Эстремадура. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-Араньуэло.  Занимает площадь 124,15 км². Население — 460 человек (на 2010 год).

Население

Примечания 

Муниципалитеты Касереса